Ailwyn Fellowes, I barone Ailwyn (1855-1924) – politico inglese
 Daisy Fellowes (1890-1962) – scrittrice francese
 Edmund Fellowes (1870-1951) – musicologo britannico 
 Julian Fellowes (1949) – attore, sceneggiatore e scrittore britannico
 Robert Fellowes, barone Fellowes (1941) – banchiere inglese